Köping – miasto w Szwecji, w regionie Västmanland
 Köping – rodzaj jednostki osadniczej w Szwecji, typ miasta targowego
 Gmina Köping – jedna z 290 szwedzkich gmin

no:Bydannelse#Kaupangbegrepet